La nazionale di baseball portoricana rappresenta Porto Rico nelle competizioni internazionali, come il campionato mondiale di baseball organizzato dalla International Baseball Federation. Nel suo palmarès vanta un titolo mondiale, due secondi posti ai World Baseball Classic, e altre vittorie in competizioni minori come la Coppa America o i Giochi Centroamericani e Caraibici.

Piazzamenti

Giochi olimpici 
 1988 :  3°
 1992 : 5°
 1996 : non qualificata
 2000 : non qualificata
 2004 : non qualificata
 2008 : non qualificata

World Baseball Classic 
 2006 : 5°
 2009 : 5°
 2013 :  2°
 2017 :  2°

Campionato mondiale di baseball 

 1939 : non qualificata
 1940 : 6°
 1941 : 8°
 1942 : non qualificata
 1943 : non qualificata
 1944 : 8°
 1945 : non qualificata
 1947 :  2°
 1948 :  2°
 1950 : 8°
 1951 :  Campione
 1952 :  3°
 1953 : 6°
 1961 : non qualificata
 1965 :  3°

 1969 : 7°
 1970 :  3°
 1971 : 4°
 1972 : 6°
 1973 :  2°
 1973 :  3°
 1974 : 6°
 1976 :  2°
 1978 : non qualificata
 1980 : 8°
 1982 : non qualificata
 1984 : 8°
 1986 : non qualificata
 1988 : 6°
 1990 : 4°

 1994 : 11°
 1998 : non qualificata
 2001 : non qualificata
 2003 : non qualificata
 2005 : 8°
 2007 : non qualificata
 2009 : 4°
 2011 : 10°

Giochi Panamericani 
 1959 :  2°
 1967 :  3°
 1979 :  3°
 1987 :  3°
 1991 :  2°
 1995 :  3°
 1999 : non qualificata
 2003 : non qualificata
 2007 : non qualificata
 2011 : 7°
 2015 : 4°
 2019 :  1°

Coppa Intercontinentale 

 1973:  2°
 1975: 5°
 1977: 6°
 1979: 5°
 1981: non qualificata
 1983: non qualificata

 1985: non qualificata
 1987: non qualificata
 1989:  3°
 1991: non qualificata
 1993: non qualificata
 1995: 6°

 1997: non qualificata
 1999: non qualificata
 2002: non qualificata
 2006: non qualificata
 2010: non qualificata

Formazioni

WBC

Note

Altri progetti 

Baseball a Porto Rico
Porto Rico
Baseball